Prelude (mit der Bedeutung: Auftakt, Einleitung, Vorspiel) steht für:

 Prelude (Album), Album des Jazzpianisten Eumir Deodato (1972)
 Prelude/Angry Young Man, Lied von Billy Joel, veröffentlicht auf dem Album Turnstiles (1976)
 Prelude (Band), britisches Folk-Trio
 Prélude (Film), ein Coming-of-Age-Film von Sabrina Sarabi (2019)
 Prelude FLNG, schwimmende Anlage zur Förderung, Verflüssigung, Lagerung und Umschlag von Erdgas
 Prelude (IDS), hybrides Intrusion Detection System
 Prelude (Kurzfilm), Kurzfilm von John Astin (1968)
 Prelude, ein Coupé von Honda, siehe Honda Prelude
 Prélude, französische Benennung einer Gattung von Instrumentalwerken in der Musik, siehe Präludium

Siehe auch:
 Prélude